Manono (otok), samoanski otok
 Manono (DR Kongo), gradić i DR Kongu
 Manono I., havajska princeza
 Manono II., havajska princeza